Druwaith Iaur (sin. kraj starego dzikiego ludu) – kraina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Druwaith Iaur znajdował się na zachodnim wybrzeżu Śródziemia, położony pomiędzy Iseną na północy, Belegaerem na zachodzie, Ered Nimrais na południowym wschodzie i Dzikimi Krajami Rohańskimi na wschodzie. Był zasiedlony przez entów, Wosów oraz przez ludzi z Ered Nimrais.

Bibliografia 
 John Ronald Reuel Tolkien,Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth, wyd. Harper Collins Publ. UK; opowieść„The Druedain,” s. 383-84, 385, 387
 „The Rivers and Beacon-hills of Gondor,” by J.R.R. Tolkien, edited by Carl F. Hostetter, commentary by Christopher Tolkien, in Vinyar Tengwar #42, July 2001, p. 14

Geografia i geologia Śródziemia